Olga de Rusia (en ruso: О́льга Константи́новна Рома́нова; San Petersburgo, 3 de septiembre de 1851-Roma, 18 de junio de 1926) fue una gran princesa de Rusia por nacimiento y, por matrimonio, reina de los helenos —regente entre el 18 de noviembre y el 11 de diciembre de 1920— y princesa de Dinamarca. Asimismo, era miembro de la dinastía Romanov.

Hija del gran príncipe Constantino Nikoláyevich de Rusia y de su esposa, la princesa Alejandra de Sajonia-Altenburgo, pasó una infancia feliz entre San Petersburgo, Polonia y Crimea. Se casó, con 16 años, en 1867, con el rey Jorge I de Grecia y se fue a vivir con él a Grecia. Aunque la adaptación fue inicialmente difícil, rápidamente se dedicó a trabajos sociales y fundó diversos hospitales y centros de ayuda a los desfavorecidos. Igualmente, apoyó a su esposo en los diferentes problemas del país con el Imperio otomano y trajo al mundo una gran familia a la que dedicó mucho tiempo.

En 1913, el rey Jorge es asesinado por un anarquista y Olga, ya viuda, no tardó en volver a Rusia. Cuando estalló la I Guerra Mundial, puso en marcha un hospital militar en el palacio Pávlovsk, que pertenecía a su familia. No obstante, cuando comenzó la Revolución rusa en 1917 fue hecha prisionera en el palacio y fue necesaria la intervención de la embajada de Dinamarca para que los bolcheviques la autorizaran a abandonar el país. Ya en el exilio, no pudo ir a Grecia donde su hijo, el rey Constantino I, acababa de casarse. Se instaló en Suiza, donde residían la mayor parte de sus hijos y de sus nietos y no sería hasta 1920 cuando pudo volver a Atenas. El país estaba en aquel momento sumido en la guerra greco-turca y en la inestabilidad política causada por la muerte sin heredero del rey Alejandro I de Grecia. Esto permitió a la soberana ser nombrada regente a la espera de la vuelta de Constantino I al trono. Sin embargo, la derrota de los griegos ante las tropas de Mustafa Kemal Atatürk condujo a la familia real a un nuevo exilio y Olga pasó los últimos años de su vida entre el Reino Unido, Francia e Italia.

Biografía

Gran duquesa de Rusia

Infancia 

Olga Constantínovna pasó una infancia feliz entre la región de San Petersburgo y Crimea, donde su padre poseía varias residencias, entre ellas el palacio Pávlovsk, donde ella nació en 1851. Sus padres, el gran duque Constantino Nikolaevich y la gran duquesa Alejandra, conformaban una de las ramas más brillantes de la dinastía Romanov. De hecho, su madre era considerada una de las mujeres más inteligentes y elegantes de la corte y su padre era un afamado consejero del zar Alejandro II de Rusia.

De niña, Olga fue descrita como una pequeña niña, sencilla y regordeta que poseía una amplia mirada iluminada por dos grandes ojos azules. Al contrario que su hermana pequeña Vera Konstantínovna, tenía un temperamento muy tranquilo y se mostraba extremadamente reservada. De hecho, está registrado que cuando sus profesores le preguntaban durante las lecciones, ella comenzaba a llorar y salía corriendo de la sala de clases.En la familia, tenía una relación muy cercana con su padre y con su hermano mayor, que la idolatraba. Tras el destierro del gran duque Nicolás Constantínovich en Taskent, Olga fue una de los pocos miembros de la familia que mantuvo el contacto con él.

En 1862, el gran duque Constantino fue nombrado por su hermano virrey de Polonia. Tras el Congreso de Viena, el país fue dividido entre Prusia, Austria y Rusia. Este último, que ocupó la mayor parte, vio su poder contestado por los nacionalistas polacos. Al ser el gran duque un liberal, Alejandro II le creyó capaz de ganarse el aprecio de la población. Este se instaló en Varsovia junto con su esposa y sus hijos. No obstante, la vida de los Constantínovich en Polonia fue difícil y, de hecho, el gran duque fue víctima de un intento de asesinato al día siguiente de llegar a la capital. Finalmente, el Levantamiento de enero en 1863 y la radicalización de los independentistas empujaron al zar a llamar a su hermano a San Petersburgo en agosto. En esta época, Olga tenía alrededor de once años y esta difícil experiencia la marcó profundamente.

Encuentro con Jorge I y compromiso 

La gran duquesa Olga conoció a su futuro esposo, el rey Jorge I de Grecia, en septiembre de 1863. Este venía de visitar al zar Alejandro II en San Petersburgo para agradecerle su apoyo durante su elección como rey de los Helenos. El joven soberano aprovechó para visitar al gran duque Constantino y su familia en el palacio Pávlovsk, pero la estancia de Jorge I en Rusia apenas duró seis días y Olga, que solo tenía doce años, no pareció muy interesada en el soberano.

En 1867, los dos jóvenes se encontraron en la capital imperial cuando el rey de los helenos, invitado por Alejandro II, visitó a su hermana, la zarina María Fiódorovna Románova y a su cuñado, el zarévich Alejandro. En aquella época, Jorge I estaba decidido a encontrar una esposa, y la idea de un enlace con una gran duquesa rusa nacida en el seno de la Iglesia ortodoxa rusa no le desagradaba.  En el palacio de Mármol y en Pávlovsk, Jorge conoció a Olga y esta no tardó en enamorarse de él. Sin embargo, le angustiaba la idea de tener que abandonar Rusia y pasó noches enteras llorando en su habitación durante todo el noviazgo.

Apoyado por su hermana, Jorge I acabó pidiéndole la mano de Olga a sus padres. Sin embargo, ante esta posible unión, Constantino se mostró reticente. Muy próximo a su hija, el gran duque consideraba que con quince años era demasiado joven para casarse. Asimismo, le inquietaba la enorme distancia que separaba Grecia de Rusia. Por su parte, la gran duquesa Alejandra se mostraba mucho más entusiasta que su marido y, cuando algunos miembros de su familia le señalaban la gran juventud de su hija, ella les respondía que no sería siempre así de joven.

La razón de Estado acabó por llevar el matrimonio a buen término, y se dispuso que la boda entre Olga y Jorge se celebraría una vez que esta hubiera cumplido los dieciséis años. Durante la espera, la joven tuvo que redoblar esfuerzos en clase para terminar de formarse, y se decidió que continuara estudiando hasta el día de su boda.

Olga de Rusia se entregó a la arqueología y a la ayuda a las personas con dificultades económicas. Tuvo, junto con su marido, el reinado más largo y más estable de la monarquía helénica, que acabó con el asesinato de Jorge I en Salónica, en 1913. Olga se retiró a Rusia, de la cual tuvo que huir con un pasaporte danés durante la revolución (1917). Se instaló en Suiza, Londres, París y, finalmente, en Roma con su hijo Cristóbal. Murió en 1926. No llegó a ver la restauración de la monarquía de 1935.

Descendencia

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de la Orden del Redentor (Reino de Grecia).
 15 de enero de 1883:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España).

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía

Biografías de Olga 
 (en inglés) Arturo E. Beéche, «Queen Olga of the Hellenes» en European Royal History Journal n.º 51, junio de 2006.
 (en inglés) Marie von Bothmer, «Queen Olga of Greece, née Grand Duchess of Russia» en The Sovereign ladies of Europe, Adamant Media Corporation, 1899, p. 169-194 
 (en inglés) Walter Christmas, The Wife of King George I of Greece, Royalty digest, 1998 (reedición)

Sobre Olga y los Romanov 
 (en inglés) Greg King et Penny Wilson, Gilded Prism, The Konstantinovichi Grand Dukes and the Last Years of the Romanov Dynasty, Eurohistory, 2006. 
 (en inglés) John Van der Kiste, The Romanovs 1818-1958, Sutton publishing, 1998. 
 (en inglés) Charlotte Zeepvat,  Romanov Autumn: The Last Century of Imperial Russia, Sutton Publishing Ltd, 2007.

Sobre Olga y la familia real de Grecia 
 (en francés) Célia Bertin, Marie Bonaparte, Perrin, París, 1982. 
 (en inglés) Walter Christmas, King George of Greece, MacBride, Naste & Company, Nueva York, 1914, traducido del danés. 
 (en inglés) Julia Gelardi, Born to Rule: Granddaughters of Victoria, Queens of Europe, Headline Review, 2006. 
 (en inglés) Miguel de Grecia, Arturo B. Eéche et Helen Hemis-Markesinis, The Royal Hellenic dynasty, Eurohistory, 2007. 
 Ricardo Mateos Sainz de Medrano, La familia de la reina Sofίa, la dinastía griega, la casa de Hannover y los reales primos de Europa, La Esfera de los Libros, Madrid, 2004 
 (en inglés) John Van der Kiste, Kings of the Hellenes. The Greek Kings 1863-1974, Sutton publishing, 1999. 
 (en inglés) Hugo Vickers, Alice, Princess Andrew of Greece, Hamish Hamilton, Londres, 2000.

Memorias de los príncipes de Grecia 
 (en inglés) Príncipe Cristóbal de Grecia, Memoirs of HRH Prince Christopher of Greece, The Right Book Club, Londres, 1938.
 (en francés) Miguel de Grecia y Enrique de Orleans, Mon album de famille, Perrin, París, 1996. 
 (en francés) Miguel de Grecia, Mémoires insolites, Xo, Paris, 2004. 
 (en inglés) Príncipe Nicolás de Grecia, My Fifty Years, Hutchinson & Co., Londres, 1926.
 (en inglés) Príncipe Nicolás de Grecia, Political Memoirs, Hutchinson & Co., Londres, 1928.
 (en inglés) Gran duquesa María de Grecia, A Romanov Diary, Atlantic International Publications, 1988.

Historia de Grecia 
 (en inglés) Philip Carabott, «Politics, Orthodoxy and the Language Question in Greece: The Gospel Riots of November 1901» en Journal of Mediterranean Studies n.º 3, 1993, p. 117-138. 
 (en francés) Édouard Driault et Michel Lhéritier, Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours Tomes III, IV et V, Paris, PUF, 1926.
 (en inglés) Michael LLewellyn Smith, Olympics in Athens. 1896, Profile Books, Londres, 2004.

Enlaces externos 

Olga Konstantinova
Olga Konstantinova
Olga Konstantinova
Olga Konstantinova Romanova
Olga Konstantinova
Olga Konstantinova
Olga Konstantinova
Rusas del siglo XIX
Rusas del siglo XX
Griegas del siglo XIX
Griegas del siglo XX
Cristianos ortodoxos de Rusia
Cristianos ortodoxos de Grecia
Olga Konstantinovna
Fallecidos en Roma
Rusos de la Primera Guerra Mundial